У́лица Артёма — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь революционера Артёма (Сергеева).

Белоруссия 
 Улица Артёма — в Гомеле.
 Улица Артёма — в Минске.

Казахстан 
 Улица Артёма — в Алма-Ате.
 Улица Артёма — в Нур-Султане.
 Улица Артёма — в Таразе.

Россия 
 Улица Артёма — в Белгороде.
 Улица Артёма — в Воронеже.
 Улица Артёма — в Екатеринбурге.
 Улица Артёма — в Ессентуках.
 Улица Артёма — в Йошкар-Оле.
 Улица Артёма — в Казани (Крыловка).
 Улица Артёма — в Кемерове.
 Улица Артёма — в Кисловодске.
 Улица Артёма — в Курске.
 Улица Артёма — в Липецке.
 Улица Артёма — в Муроме.
 Улица Артёма — в Новосибирске.
 Улица Артёма — в Перми.
 Улица Артёма — в Сафонове.
 Улица Артёма — в Ставрополе.
 Улица Артёма — в Стерлитамаке.
 Улица Артёма — в Сургуте.
 Улица Артёма — в Томске.
 Улица Артёма — в Ульяновске.
 Улица Артёма — в Уфе.
 Улица Артёма — в Челябинске (Смолеозерный).

Украина 
 Улица Артёма — прежнее название улицы Мира в Бахмуте.
 Улица Артёма — прежнее название улицы Владимира Антоновича в Виннице.
 Улица Артёма — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Днепре.
 Улица Артёма — в Донецке.
 Улица Артёма — прежнее название улицы Святого Николая в Запорожье.
 Улица Артёма — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Киеве.
 Улица Артёма — в пгт Юбилейное (пригород Луганска).
 Улица Артёма — прежнее (до 3 марта 2016 года) название улицы Куинджи в Мариуполе.
 Улица Артёма — прежнее название улицы Григория Чухрая в Мелитополе.
 Улица Артёма — прежнее название Океановской улицы в Николаеве.
 Улица Артёма — прежнее название бульвара Хмельницкого в Ровно.
 Улица Артёма — прежнее (до 2015 года) название улицы Алчевских в Харькове.
 Улица Артёма — прежнее название улицы Илька Борщака в Херсоне.
 Улица Артёма — прежнее название Ганжевской улицы в Чернигове.

См. также 
 Артёмовская улица — улица в Орске.

Артём